A Vízilabda-világliga vagy hivatalos nevén FINA vízilabda-világliga egy a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) által szervezett pénzdíjazásos versenysorozat, melyet a férfiaknál 2002, a nőknél pedig 2004 óta minden év nyarán különböző helyszíneken rendeznek meg.

Férfi győztesek

Férfi összesített éremtáblázat

* Beleértve Szerbia és Montenegró eredményeit is.

Női győztesek

Női összesített éremtáblázat

Külső hivatkozások
A FINA hivatalos honlapja

 
Vízilabda